Геосхема мира Организации Объединённых Наций — это система, которая делит 249 государств и территорий мира на 6 региональных и 22 субрегиональных группы. 

Геосхема была разработан статистическим отделом ООН на основе стандарта Организации объединённых наций (ООН) M.49.

Группировка государств по макрорегионам и субрегионов ООН используется в том числе в Общероссийском классификаторе стран мира, входящем в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федерации.

Список макрорегионов и субрегионов 
 Европа
 Западная Европа
 Северная Европа
 Южная Европа
 Восточная Европа

 Азия
 Западная Азия
 Центральная Азия
 Южная Азия
 Северная Азия
 Восточная Азия
 Юго-Восточная Азия

 Африка
 Северная Африка
 Западная Африка
 Центральная Африка
 Восточная Африка
 Южная Африка

 Америка
 Северная Америка
 Центральная Америка
 Карибский бассейн
 Южная Америка

 Австралия и Океания
 Австралия и Новая Зеландия
 Меланезия
 Микронезия
 Полинезия

Карты

См. также 
 Историко-культурные области
 Историческая область

Примечания

Ссылки 
 Общероссийский классификатор стран мира (2002) (см. приложение Д ОКСМ)
 UN’s grouping into continents and subregions
 UN Group of Experts on Geographical Names
 UN subregions as used by GeoHive
 

Регионы мира
Документы ООН